Nyanzari kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyanzari (vattendrag i Gitega), 
 Nyanzari (vattendrag i Cankuzo), 

Robotskapade Burundiförgreningar